Popp puede referirse a:
Alexander Popp, tenista alemán.
Lucia Popp, soprano eslovaca.
Alexandra Popp, futbolista alemana.
Sabin Popp, pintor rumano.